Питер Байасас (; род. , Афины) — канадский шахматист, гроссмейстер (1978). 

Чемпион Канады (1972 и 1975). 

В составе команды Канады участник четырёх олимпиад (1972—1978). Выступления в международных турнирах: Петрополис (1973) — 15-е, Манила (1976) — 17-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Канады
Шахматисты США
Выпускники Университета Британской Колумбии
Выпускники факультета наук Университета Британской Колумбии
Иммигрировавшие в Канаду из Греции